Chrząstawa peut faire référence à :

Hydrologie
Chrząstawa, une rivière dans la voïvodie d'Opole en Pologne

Toponymie
en Pologne :
Chrząstawa, un village du powiat de Łask dans la voïvodie de Łódź